31-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоялся в Минске, Белоруссия. Чемпионат проходил с 1 мая по 3 мая 2015 года в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена». Комплекты медалей были разыграны в командном первенстве, отдельных видах (обруч, мяч, булавы, лента), а также в групповых упражнениях с пятью мячами среди юниоров.

В групповом многоборье среди юниоров, завершившемся 2 мая, первенствовала команда России, на втором месте — команда Белоруссии, на третьем — команда Израиля.

В многоборье среди команд сеньоров, также окончившемся 2 мая, победила сборная России, набрав 150,173 балла, на втором месте сборная Белоруссии (144,556), на третьем — сборная Украины (139,798).

Медалисты

Результаты

Командное многоборье

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Групповое многоборье (юниоры)

5 мячей (юниоры)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Май 2015 года
Спорт в Белоруссии в 2015 году
Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Гимнастика в Белоруссии
ХГ
Международные спортивные соревнования в Минске
Художественная гимнастика